Зааминсу́ или Зааминса́й () — река (сай) в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана. Одна из двух крупнейших рек области вместе с Санзаром. Оканчивается слепо.

В верхнем течении носит название Еттыкечу́ (Етткичу, Еттикечув (), в среднем течении — Санганакса́й ().

Общая характеристика 
Длина реки равна 58 км, площадь бассейна составляет 704 км². Зааминсу питается, в основном, снеговыми, дождевыми и родниковыми водами.

Среднегодовой расход воды, измеренный близ кишлака Дуаба, равен 1,83 м³/с. Приблизительно 60—65 % стока приходится на период половодья, которое длится с апреля по июль-август. Самый многоводный месяц — июнь, когда средний расход возрастает до 4,56 м³/с. Наибольший расход наблюдался 28 мая 1969 года — 16,8 м³/с. В низкогорной части водосбора возможны паводки в ноябре-декабре, которые вызываются проходами дождей, сопровождающимися таянием снега.

Течение реки 
Зааминсу слагается водотоками северных склонов Туркестанского хребта, берущими начало на высоте около 2500 м: Еттыкечу, Урюклы, Гальдраут и другими саями. В бассейне имеются снежники. Река, в целом, ориентирована, в северном направлении. Вплоть до кишлака Дуаба она носит название Еттыкечу (Етткичу, Еттикечув, ). Далее, до окрестностей города Заамина, именуется Санганаксай (). Ниже кишлака Дуаба на реке построено Зааминское водохранилище, вдоль её берегов пролегает автодорога Р-40. В районе Заамина разбивается на рукава и арыки, протекая по территории города. Ниже продолжается в качестве сухого оврага в северо-восточном направлении, который слепо оканчивается в 3 км западнее кишлака Куштамгали, не доходя до железной дороги Джизак — Хаваст.

Хозяйственное использование 
Зааминсу обеспечивает водоснабжение города Заамина, кишлаков Дуаба, Еттикечу, Кушчи и других. Кроме того, воды реки используются на орошение.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Зоминсув — 
 

Реки Джизакской области
Бессточные реки